Carlo Azimonti – calciatore italiano
 Carlo Azimonti – giornalista e politico italiano